«Лепрекон возвращается» () — американский фильм ужасов 2018 года режиссёра Стивена Костански, являющийся прямым продолжением оригинального фильма 1993 года. Премьера картины состоялась 11 декабря 2018 года.

Сюжет 

С того момента как лепрекон был убит, прошло 25 лет. Дом с колодцем стал собственностью университета. Одно из университетских сестринств решает его отремонтировать, чтобы сделать своим штабом. Новый член сестринства, Лила, во снах видит Лепрекона. Не удивительно, ведь у Оззи осталась одна монетка, а на шее Лилы висит вторая, доставшаяся от матери умершей год назад. А Лила так похожа на свою мать, Тори, бывшую владелицу дома.

В ролях 

Лепрекон (серия фильмов)
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 2018 года
Фильмы США в жанре фэнтези
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2018 года
Фильмы о студенческих братствах и объединениях
Альтернативные фильмы-сиквелы